De Ruijs de Beerenbrouckstraat is een laat-19e-eeuwse straat in het binnenstadskwadrant Rosariumbuurt in de Nederlandse plaats Venlo.

De straat loopt in westelijke richting van de Van Cleefstraat tot aan de Prinses Beatrixstraat. De straat is aangelegd nadat de vestingwerken zijn gesloopt, volgens het Plan van Uitleg dat werd opgesteld door Frederik Willem van Gendt. De straat is vernoemd naar de patriciërsfamilie Ruijs de Beerenbrouck, die in Venlo regelmatig belangrijke functies bekleedde.

Straat in Venlo binnenstad